Drepanophyllum heterophyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Drepanophyllum heterophyllum ingår i släktet Drepanophyllum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
heterophyllum